Thumb Wrestling Federation es una serie de televisión infantil canadiense/estadounidense producido por Cuppa Coffee Studios y Cartoon Network Studios y que se muestra Cartoon Network de 15 de febrero de 2008 a 25 de diciembre de 2009. La serie se estrenó de aires a las 9:30 a.m. ET/PT tiempo en 15 de febrero de 2008 en Cartoon Network en los Estados Unidos.

Trama
El show se centra alredor de dos equipos de wrestling de pulgares rivales que se asemejan a luchadores de lucha libre, incluyendo personaje con elementos cómicos y dramáticos. Los protagonistas, los Dexteras, luchan contra sus rivales, los Sinistras, por el cobizado título de TWF. Las luchas son organizadas por dos comentaristas, que también son pulgares, Dick Thompson y el luchador retirado de TWF, Colonel Cossack. TWF se originó como una série de televisión antes de ser licenciado para la venta de juguetes, ropas e coleccionables.

Series de televisión iniciadas en 2008
Series de televisión de Cartoon Network
Series de televisión finalizadas en 2009
Series dobladas al español en México